

Persone 
 Stephen Ward  – osteopata e ritrattista britannico al centro dell'Affare Profumo nel 1963.
 Stephen Ward  –  calciatore irlandese, ala o terzino del Burnley.

Teatro 
 Stephen Ward the Musical  – musical del 2013 composto da Andrew Lloyd Webber